Raurejaure (Raurenjaure) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Raurenjaure (Frostvikens socken, Jämtland, 721095-143026), sjö i Strömsunds kommun,  (1,5 km²)
Raurenjaure (Frostvikens socken, Jämtland, 722068-143290), sjö i Strömsunds kommun,  (59,9 ha)
Raurejaure (Sorsele socken, Lappland, 729760-153465), sjö i Sorsele kommun,  (11,7 ha)
Raurejaure (Sorsele socken, Lappland, 732076-150636), sjö i Sorsele kommun,  (30,7 ha)
Raurejaure (Sorsele socken, Lappland, 732166-149452), sjö i Sorsele kommun,  (76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn